Liu Jen (劉延) a nyugati Han-dinasztia hercege
 Liu Jen (?–23) adott nevén Po-seng, a Hszin-dinasztia elleni felkelést vezető tábornok
 Liu Jen (?–89) a keleti Han dinasztia hercege, Kuang-vu kínai császár fia
 Liu Jen (?–90) a keleti Han dinasztia hercege, Kuang-vu kínai császár fia
 Liu Jen (?–126) a keleti Han dinasztia hercege, Ming kínai császár fia
 Liu Jen (?–194) a keleti Han-dinasztia hadura
 Liu Jen (劉延) a keleti Han-dinasztia hadurának, Cao Caonak egyik hadvezére
 Liu Jen (715/716–780) kínai kancellár a Tang-dinasztia idején
 Liu-jen (889–942) a déli Han-dinasztia alapítója
 Liu Jen (951–953) Vuping katonai kormányzója
 Liu Jen (1980) kínai színésznő
 Liu Jen (1982) kínai táncosnő
 Liu Jen (1984) kínai műkorcsolyázónő, olimpikon